Lancang (Kembang Tanjong), een plaats in Indonesië
Lancang (Simpang Mamplam), een plaats in Indonesië
Lancang (Samudera), een plaats in Indonesië
Lancang (Jeunieb), een plaats in Indonesië
 Lancang Jiang, de Chinese naam voor de bovenloop van de Mekong

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing